Кнежево може бити:

 Кнежево, градско насеље и седиште истоимене општине у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Општина Кнежево, општина у Републици Српској, Босна и Херцеговина
 Кнежево (Брус), насеље у општини Брус, Србија
 Кнежево (Кратово), насеље у општини Кратово, Северна Македонија
 Кнежево (Поповац), насеље у општини Поповац, Хрватска